Java Transaction API
 Jewish Telegraphic Agency (Еврейское телеграфное агентство)